Widowmaker může znamenat:
 Widowmaker (britská hudební skupina)
 Widowmaker (album) – jejich album
 Widowmaker (americká hudební skupina)